En Pologne, Leszczynka peut désigner :

 Leszczynka, village de la voïvodie de Mazovie,
 Leszczynka, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.